Wit steht für:

 Weissach im Tal
 Wit (Fluss), ein Fluss in Bulgarien
 Wit (Theaterstück), ein Theaterstück von Margaret Edson
 Wit (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm (2001) von Emma Thompson nach dem Theaterstück

 Witbier

Wit ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Wit (* 1944), polnischer Dirigent
 Cornelius de Wit (1922–2002), niederländischer römisch-katholischer Geistlicher, Prälat von San Jose de Antique
 Dani de Wit (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Dirk de Wit (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Ferdinand Johannes Wit von Dörring (1799–1863), deutsch-dänischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Frank de Wit (* 1996), niederländischer Judoka
 Hans de Wit (* 1950), niederländischer Pädagoge und Leiter im Hochschulwesen
 Herman de Wit (1932–1995), niederländischer Jazzmusiker
 Karina de Wit (* 1976), niederländische Badmintonspielerin
 Klaas Wit (1936–2020), niederländischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Paul de Wit (1852–1925), niederländischer Verleger und Musikinstrumentensammler
 Pierre De Wit (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Piet de Wit (Radsportler) (* 1946), niederländischer Radrennfahrer
 Roel de Wit (1927–2012), niederländischer Politiker (PvdA)

WIT ist die Abkürzung für:

 Waktu Indonesia Timur, die Ostindonesische Zonenzeit, siehe UTC+9
 Wasserinjektionstechnik, ein Spritzgussverfahren
 Wildau Institute of Technology
 WIT (Radsportteam), ein italienisches Radsportteam
 Wosduschny Istrebitjel Tankow, ein sowjetisches Erdkampfflugzeug

WIT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Ennepe-Ruhr-Kreis (für Witten)

Siehe auch:

 De Wit
 Witt

Abkürzung